А́ндреас Ве́ллингер (, род. 28 августа 1995 года, Рупольдинг, Германия) — немецкий прыгун с трамплина, двукратный олимпийский чемпион (2014, 2018), серебряный призёр чемпионата мира 2017 года в личных соревнованиях на нормальном трамплине.

Карьера 
Веллингер дебютировал в Кубке мира 24 ноября 2012 года на нормальном трамплине в Тронхейме. Он лидировал после первого раунда, однако в итоге опустился на пятую позицию. В том же году он выиграл командные соревнования на большом трамплине и два раза поднимался на подиум в индивидуальных соревнованиях в Сочи и Энгельберге. Свой первый сезон в Кубке Мира он завершил на 20-м месте в общем зачете.

Летом 2013 года Андреас выиграл Летний Гран-При, обойдя своего преследователя Ернея Дамьяна на 21 балл.

В 2014 году на ОИ в Сочи выиграл командное золото вместе с Зеверином Фройндом, Маринусом Краусом и Андреасом Ванком. В индивидуальных соревнованиях на ОИ он занял 45 и 6 места на большом и нормальном трамплинах соответственно.

Сезон 2014/2015 для Андреаса начался довольно удачно. На этапе-открытии в Клингентале он занял третье место, но, к несчастью, на следующем этапе, который проводился в финской в Руке, он неудачно упал и сломал ключицу, вследствие чего ему пришлось пропустить большую часть сезона. Его первое появление на КМ после травмы произошло 6 марта в финском Лахти.

В 2015 году Веллингер занял второе место на Юниорском чемпионате мира в Алматы как в индивидуальных, так и в командных соревнованиях.

В январе 2016 года он вместе с немецкой командой занял второе место на Чемпионате Мира по полетам в командных соревнованиях.

Сезон 2016/2017 стал успешным для Андреаса. Он одержал свою вторую победу на этапах КМ, также завоевал одну золотую и две серебряные медали на ЧМ в Лахти. Помимо этого, он оказывался на подиуме индивидуальных соревнований 12 раз, тем самым он стал полноправным лидером немецкой сборной. Кроме этого, 18 марта 2017 года в Викерсунде Веллингер установил национальный рекорд Германии, который составил 245 метров, однако вскоре (25 марта 2017) этот рекорд был побит Маркусом Айзенбихлером (248 м).

На зимних Олимпийских играх в Корее Андреас Веллингер завоевал золотую медаль в личном первенстве на трамплине К-98. Таким образом став двукратным олимпийским чемпионом.

Результаты выступления в Кубке Мира

Итоговые положения по результатам сезона

Победы

Результаты выступлений на Олимпийских играх

Результаты выступлений на Чемпионатах мира

Примечания 

Прыгуны с трамплина Германии
Олимпийские чемпионы от Германии
Олимпийские чемпионы по прыжкам с трамплина
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2014 года
Прыгуны с трамплина на зимних Олимпийских играх 2014 года
Прыгуны с трамплина на зимних Олимпийских играх 2018 года
Чемпионы мира по прыжкам с трамплина
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2018 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2018 года